Владимир Николаевич Автократов (17 августа 1922, Москва — 2 декабря 1992, там же) — советский и российский -, специалист в области архивного дела. Доктор исторических наук, профессор. Участник Великой Отечественной войны.

Научные руководители — А. И. Андреев (1887—1959), А. А. Зимин (1920—1980).

Биография 
Родился в семье инженера-металлурга Н. В. Автократова, ставшего известным после войны своими приключенческими романами. В 1941 году окончил среднюю школу. После начала Великой Отечественной войны, в 1942—1945 годах — в рядах Красной Армии.

В 1943 году окончил Калининское военное училище технических войск, в 1944—1945 годах — командир взвода в звании «техник-лейтенант» на 2-м Прибалтийском и 1-м Белорусском фронтах, офицер химического отдела Резерва группы Советских оккупационных войск в Германии.

С 1946 года учился на подготовительном отделении Московского государственного педагогического института иностранных языков, в 1946—1951 годах — в Московском государственном историко-архивном институте (МГИАИ).

В 1952—1957 годах — научный сотрудник ЦГВИА СССР, в 1957—1961 — ответственный секретарь журнала «Исторический архив», в 1961—1964 годах — учёный археограф Главархива СССР, заместитель редактора научно-информационного бюллетеня «Вопросы архивоведения».

В 1963 году защитил кандидатскую диссертацию «Управление вооруженными силами России в начале XVIII в. (к вопросу о создании регулярной армии)».

В 1964—1966 годах — заместитель директора ЦГВИА СССР.

В 1966—1968 годах — учёный секретарь, с 1968 по 1992 год — заместитель директора по научной работе Всесоюзного научно-исследовательского института документоведения и архивного дела (ВНИИДАД).

В 1982 году защитил докторскую диссертацию «Теоретические проблемы советского архивоведения (1960—1970-е гг.)». Автор более 100 опубликованных научных работ.

Похоронен на Ваганьковском кладбище (7 уч.).

Основные работы 
 Автократов В. Н. Военный приказ (К истории комплектования и формирования войск в России в начале XVIII в.) // Полтава. К 250-летию Полтавского сражения. Сборник статей. — М.: АН СССР, 1959. — 459[1] с. — С. 228—245.
 Автократов В. Н. Первые комиссариатские органы русской регулярной армии (1700—1710) // Исторические записки. — Т. 68. — М.: АН СССР, 1961. — 308 с. — С. 163—188.
 Автократов В. Н. Управление вооруженными силами России в начале XVIII в. (По материалам Приказа военных дел): Автореферат диссертации на соискание… к.и.н. — М., 1964. — 17 с.
 Автократов В. Н. К вопросу о методологии архивоведения // Археографический ежегодник за 1969 год — М., 1971.
 Автократов В. Н. Общая теория архивоведения // Вопросы истории, 1973, № 8.
 Автократов В. Н. Архивоведение в кругу других областей знания // Советские архивы, 1973, № 2.
 Автократов В. Н. К проблеме вовлечения информационных категорий в архивоведение // Труды ВНИИДАД. — М., 1973. — Т. 3. — С. 251—263.
 Автократов В. Н. Некоторые аспекты исследования объекта и предмета архивоведения // Труды ВНИИДАД. — М., 1976.
 Автократов В. Н. Жизнь и деятельность военного историка и архивиста Г. С. Габаева (1877—1956) // Советские архивы. 1990. № 1, 2.
 Автократов В. Н. Из истории централизации архивного дела в России (1917—1918 гг.) // Отечественные архивы. — 1993. — № 3-4.
 Автократов В. Н. «Речь Ивана Грозного 1550 года» как политический памфлет конца XVII в. // Труды Отдела древнерусской литературы ИРЛИ (Пушкинский дом) АН СССР. — Т. XI. — С. 255—279.
 Автократов В. Н. Теоретические проблемы отечественного архивоведения. М.: РГГУ, 2001. — 396 с.

Примечания

Литература 
 Банасюкевич В. Д., Козлов О. Ф. В. Н. Автократов (1922—1992) // Археографический ежегодник за 1992 год — М., 1994.
 Зелов Н. С., Хорхордина Т. И. Открытие В. Н. Автократова // Автократов В. Н. Теоретические проблемы отечественного архивоведения. — М., 2001. — С. 5-22.
 Хорхордина Т. И. К 80-летию В. Н. Автократова // Вестник архивиста. — 2002. — № 6. — С. 283—290.
  (в пер.)

Ссылки 
 ПЕРЕЧЕНЬ ФОНДОВ ГА РФ — ФОНД 10018: АВТОКРАТОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, историк-архивист, профессор, доктор исторических наук.

Выпускники МГИАИ
Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Похороненные на Ваганьковском кладбище